Кишев — черкесская фамилия. Известные носители:
 Кишев, Артур Суфадинович (род. 1980) — российский футболист.
 Кишев, Мухадин Исмаилович (род. 1939) — советский и российский тренер.
 Кишев, Рамазан — российский боец смешанных единоборств.